Cuatro buques de la Royal Navy han sido nombrados HMS Agamemnon, en recuerdo del legendario rey griego Agamenón.

 fue un navío de línea de 64 cañones botado en 1781. Tomó parte en la Batalla de Trafalgar en 1805 y se hundió en 1809.
 fue un navío de hélice de 91 cañones  botado en 1852 y vendido en 1870.
 fue un acorazado de Clase Ajax botado en 1879 y desguazado en 1903.
 fue un acorazado de Clase Lord Nelson botado en 1906, usado como objetivo desde 1920 y vendido en 1927.
, es un submarino de la Clase Astute en construcción.

Nombres de buques británicos